Жан Сованьярг (), (, , Франция — , ) — французский политический деятель, министр иностранных дел Франции в первом кабинете Жака Ширака при президенте Валери Жискар д'Эстен с 28 мая 1974 по 27 августа 1976.

Биография 
На дипломатической службе с 1941 года. В 1943 году примкнул к французскому Движению Сопротивления.
 1945—1946 гг. — сотрудник кабинета Ш. де Голля.
 1946—1949 гг. — начальник политического отдела Комиссариата по германским делам Франции.
 1949—1954 гг. — заместитель заведующего Центральноевропейским отделом МИД Франции.
 1955—1956 гг. — сотрудник кабинета министра иностранных дел Франции.
 1956—1960 гг. — посол Франции в Эфиопии.
 1960—1962 гг. — директор департаментов Северной Африки и Ближнего Востока, Африки и Мадагаскара МИД Франции.
 1962—1970 гг. — посол Франции в Тунисе.
 1970—1974 гг. — посол Франции в ФРГ.
 1974—1976 гг. — министр иностранных дел Франции.
 1977—1981 гг. — посол Франции в Великобритании.
 1977—1978 гг. — дипломатический советник правительства Франции.

Примечания

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 3, с. 45.

Министры иностранных дел Франции
Послы Франции в Эфиопии
Послы Франции в Тунисе
Послы Франции в Германии
Послы Франции в Великобритании